Capuz puede hacer referencia a:
 Capuz, una de las formas de denominar a una capucha.
 Raimundo Capuz (ca. 1665-1743) escultor barroco español.
 Leonardo Julio Capuz (1660-1731), escultor español.
 Tomás Carlos Capuz (1834-1899), grabador español.
 Antonio Capuz Gil (1838 o 1846-?), escultor imaginero español.
 Pascual Capuz (1882-1959), dibujante, cartelista y pintor español.
 José Capuz (1884-1964), escultor español.